Beringin (onderdistrict), een onderdistrict in Indonesië
Beringin (Medan Selayang), een plaats in Indonesië
Beringin (Lubai), een plaats in Indonesië
Beringin (Beringin), een plaats in Indonesië
Beringin (Pinggir), een plaats in Indonesië
Beringin (Muara Jaya), een plaats in Indonesië
Beringin (Pasar Jambi), een plaats in Indonesië